Krippes ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Krippes (* 1988), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Jos Krippes (* 1932), luxemburgischer Schriftsteller